Аббаслы () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Аббаслы, Исрафил Исмаил оглы (род. 1938) — азербайджанский учёный, доктор филологических наук, профессор.
 Аббаслы, Рамиз Магомед оглы (род. 1948) — азербайджанский писатель, переводчик художественной литературы.
 Аббаслы, Фарид Икрам оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист, амплуа — защитник.
 Аббаслы, Эльгюн Иса оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист. Полузащитник команды «Араз-Нахчыван».